Stéphane Barbier est un sportif suisse, pratiquant la sarbacane sportive.

Parcours sportif sarbacane 
 2004 Pratiquant de la sarbacane sportive
 2004 Adhérent et membre bienfaiteur de la France Sport Blowgun Association
 2005 Vainqueur de la  internationale de sarbacane sportive organisée en France
 2005 Contact national Suisse francophone de la FSBA,
 2006 Participant à l'Open de France de Sarbacane Sportive classé meilleur étranger ( au général)
 2006 Responsable de l'équipe suisse pour les championnats du monde de 2007
 2006 Participant aux championnat du monde à Weyersheim (Alsace) 
 2007 Participant à l'open d'Alsace à Weyersheim . Utilisation de nouveau matériel.
 2008 Participant à l'open Handi-valide de Bessay-sur-Allier. .
 2008 Participant aux 24 heures de tir non-stop pour le téléthon à Weyersheim. Total de points 29773 pts

Lien externe 

Sarbacane
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)